Зивар Сюбхан кызы Агаева (; 1934, село Карасу, Карасуинский район (ныне — Аджигабульский район), ЗСФСР, СССР — 22 июня 2015, Баку) — азербайджанская поэтесса.

Биография 
Родилась в 1934 году, в селе Карасу, в семье железнодорожников. Начальное и среднее образование получила в городе Аджигабуле. Окончила Бакинский медицинский техникум и литературный факультет Азербайджанского государственного педагогического университета. Публиковала журнал «Женщина Азербайджана».

Многие её работы переводились на турецкий. На некоторые её произведения были написаны песни Мамедбагира Багирзаде и других исполнителей. Издала две книги: «Özün seç, özün bəyən» (1975) и «İlk baharda gəlmişəm» (1980).

Умерла 22 июня 2015 года в Баку.

Примечания